Лавровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Мордовском районе Тамбовской области. 

Административный центр — село Лаврово.

История 
Лавровский сельсовет образован в 1924 году. До 1958 года территория Лавровского сельсовета входила в состав Покрово-Марфинского района.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З установлены границы муниципального образования и статус сельсовета как сельского поселения.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 30 мая 2014 года № 404-З в состав сельсовета включён упразднённый Сосновский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Мордовского района
Сельские поселения Тамбовской области